Vahle steht für:
 Vahle (Uslar), ein Stadtteil von Uslar, Landkreis Northeim, Niedersachsen

Vahle ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrik Vahle (* 1942), deutscher Liedermacher und Buchautor
 Fritz Vahle (1913–1991), deutscher Maler, Grafiker und Biologe
 Heidemarie Bennent-Vahle (* 1954), deutsche Philosophin
 Ingeborg Vahle-Giessler (1915–1989), deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Wahle, Vale